Fraunhofer-Institut steht für:

 ein Institut der Fraunhofer-Gesellschaft, siehe auch Liste der Fraunhofer-Institute und -Einrichtungen
 der frühere Name (1943–1978) des heutigen Kiepenheuer-Institut für Sonnenphysik